László Kiss (né en 1979), personnalité politique hongroise
 László Kiss (né en 1972), astronome hongrois
 László Kiss (né en 1956), joueur et entraîneur de football hongrois
 László Kiss (né en 1940), nageur et entraîneur de natation hongrois
 László Kiss-Rigó (1955), prélat catholique hongrois.